Preuc (Preycus) fou un pintor grec que va viure poc després del temps d'Alexandre el Gran, però amb un estil molt renovat en relació als artistes anteriors.

L'esmenta Plini el Vell que diu que es dedicava a la producció de petites pintures i que van arribar a tenir un preu superior a les de molts pintors, ja que tenia molta comanda. Plini diu que va rebre el malnom de Rhyparographos que Salmasi pensa que és un error en lloc de Rhopographos.

Pintors de l'antiga Grècia